On Her Wedding Day – cortometraggio del 1912 diretto da Wilfred North
On Her Wedding Day – cortometraggio del 1913 diretto da George Nichols